Епархия Маккензи — Форт-Смита  () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Йеллоунайф (Северо-Западные территории, Канада). Епархия Маккензи — Форт-Смита входит в митрополию Груара — Мак-Леннана. Кафедральным собором епархии является церковь святого Иосифа в городе Форт-Смит. В городе Инувик находится церковь Пресвятой Девы Марии Победительницы, которая построена в форме иглу и является наиболее известной достопримечательностью епархии.

История 
3 июля 1901 года Святой Престол образовал апостольский викариат Маккензи после разделения апостольского викариата Атабаска-Маккензи на два новых викариата: апостольский викариат Атабаски (сегодня — Архиепархия Груара — Мак-Леннана) и апостольский викариат Маккензи. 19 марта 1908 года апостольский викариат Маккензи уступил часть своей территории новой апостольской префектуре Юкона-Принс-Руперта (сегодня — Епархия Уайтхорса).

15 марта 1927 года Римский папа Пий XI издал бреве Quae ad rei, которым изменил границы между апостольскими викариатами Атабаски и Маккензи. 13 июля 1967 года апостольский викариат Маккензи был преобразован в епархию Маккензи-Форт-Смита.

Ординарии епархии 
 епископ Gabriel-Joseph-Elie Breynat (31.07.1901 — 6.04.1943);
 епископ Joseph-Maria Trocellier (6.04.1943 — 27.11.1958);
 епископ Paul Piché (5.03.1959 — 24.01.1986);
 епископ Denis Croteau (24.01.1986 — 10.05.2008);
 епископ Murray Chatlain (10.05.2008 — 7.12.2012) — назначен архиепископом Кивотина — Ле-Па;
 епископ Mark Hagemoen (15.10.2013 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1950 || 12.000 || 16.000 || 75,0 || 60 || || 60 || 200 || || 107 || 92 || 4
|-
| 1966 || 13.802 || 25.404 || 54,3 || 54 || || 54 || 255 || || 102 || 112 || 33
|-
| 1970 || 17.696 || 34.908 || 50,7 || 55 || || 55 || 321 || || 87 || 104 || 47
|-
| 1976 || 24.337 || 55.178 || 44,1 || 43 || 1 || 42 || 565 || || 67 || 84 || 8
|-
| 1980 || 18.948 || 39.675 || 47,8 || 39 || || 39 || 485 || || 62 || 52 || 21
|-
| 1990 || 19.834 || 35.439 || 56,0 || 19 || 1 || 18 || 1.043 || 1 || 26 || 33 || 40
|-
| 1999 || 26.200 || 44.860 || 58,4 || 7 || 2 || 5 || 3.742 || 1 || 5 || 18 || 18
|-
| 2000 || 25.150 || 41.800 || 60,2 || 8 || 3 || 5 || 3.143 || || 5 || 14 || 40
|-
| 2001 || 25.404 || 42.154 || 60,3 || 8 || 3 || 5 || 3.175 || 1 || 5 || 14 || 40
|-
| 2002 || 24.587 || 39.881 || 61,7 || 9 || 3 || 6 || 2.731 || 1 || 6 || 15 || 18
|-
| 2003 || 21.900 || 37.360 || 58,6 || 8 || 3 || 5 || 2.737 || 3 || 5 || 14 || 46
|-
| 2004 || 28.540 || 42.040 || 67,9 || 11 || 4 || 7 || 2.594 || 3 || 8 || 16 || 46
|-
| 2013 || 27.050 || 49.150 || 55,0 || 8 || 4 || 4 || 3.381 || 1 || 5 || 6 || 8
|-
| 2016 || 36.375 || 50.568 || 71,9 || 9 || 4 || 5 || 4.041 ||  || 6 || 5 || 8
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quae ad rei, AAS 19 (1927), стр. 267

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Маккензи — Форт-Смита
  Информация

Католические епархии Канады